Эльдар Мунапов (род. 3 апреля 2001 года) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель наилегчайшего веса, выступает на профессиональном уровне с 2021 года. Финалист Grand Prix ACA в легчайшем весе.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Grand Prix ACA —

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Эльдара Мунапова на сайте Sherdog
 Профиль Эльдара Мунапова на сайте Tapology
 Профиль Эльдара Мунапова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни